Dießen ist der Name folgender Orte:
 Dießen am Ammersee, ein Markt im Landkreis Landsberg am Lech in Bayern
 Dießen am Ammersee (Gemarkung), Gemarkung
 Dießen (Horb), ein Stadtteil der Großen Kreisstadt Horb am Neckar
 Diessen (Hilvarenbeek), ein Dorf in der Gemeinde Hilvarenbeek in Nordbrabant, Niederlande

Diessen steht für:
 RMS Diessen (Schiff), ein Ausflugs-Raddampfer auf dem Ammersee

Familienname
 Albert von Dießen, 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts, bayerischer Geschichtsschreiber und Chorherr

Siehe auch
 Diesen
 Disen
 Dissen